Државни пут 12 Суботица—Сомбор—Нови Сад—Зрењанин—Српска Црња је пут IБ реда на северу Војводине који повезује више већих градова у Бачкој и северном Банату.

Детаљи трасе

Види још
 Путна мрежа у Србији

Извори